Константи́н Константи́нович Замя́тин:

 Замятин, Константин Константинович (старший) (1906—1969) — советский хозяйственный деятель.
 Замятин, Константин Константинович (младший) (1939—2001) — советский и российский хирург, педагог.